Il doppio del torneo di tennis Eisenach Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mitch Sprengelmeyer e Jason Weir-Smith che hanno battuto in finale Dirk Dier e Marcus Hilpert 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Paul Kilderry /  Andrew Painter (quarti di finale)
 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (primo turno)

 Joan Balcells /  Thomas Strengberger (primo turno)
 Francisco Cabello /  Francisco Costa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 1999